Cypress Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Cypress Island (Florida)
 Cypress Island (Cameron Parish, Louisiana)
 Cypress Island (St. Martin Parish, Louisiana)
 Cypress Island (Pennsylvania)
 Cypress Island (Washington)